Исраэль Кац:
 Кац, Исраэль (род. 1955) — израильский политик и государственный деятель. Министр сельского хозяйства и деревенского развития Израиля в 2003—2006 годах, министр транспорта с 2009 года.
  (1927—2010) — израильский политик и государственный деятель. Генеральный директор Национального института страхования Израиля (1968-73), министр труда и социального развития (1977-81).